Лагуна Ескондида има више значења:

 Лагуна Ескондида (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуна Ескондида (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику